Incidenza –  in geometria, descrittiva l'intersezione di due insiemi nel piano o nello spazio euclideo, considerando anche i punti impropri
 Incidenza – in epidemiologia, particolare relazione matematica utilizzata in studi di epidemiologia che misura la frequenza statistica di una patologia
 Incidenza – in automobilismo, uno degli angoli dell'assetto di un veicolo
 Angolo di incidenza (angolo d'attacco) – in aeronautica e, in particolare, in aerodinamica, l'angolo con cui l'ala fende l'aria

Pagine correlate 
Angolo d'incidenza

Altri progetti